Наутилус (от гръцки – „моряк, мореплавател“) може да се отнася за:

 Наутилус, главоного мекотело;

Плавателни съдове 
Няколко подводници са носели това име:
 „Наутилус“, една от първите подводници в света;
 „Наутилус“, подводницата на Капитан Немо от фантастичния роман на Жул Верн „20 хиляди левги под водата“;
 „Наутилус“, първата атомна подводница в света

„Наутилус“ е популярно име във флотите на САЩ и Обединеното кралство – освен атомната подводница има още поне шест кораба, наречени така.

Други 
 „Наутилус Помпилиус“, руска рок-група;
 „Наутилус“, американска лазерна система за защита от артилерийски огън;
 „Наутилус“, официалният файлов мениджър на графичната работна среда GNOME